The Good Wife steht für:

 The Good Wife, Originaltitel von Der Versuchung verfallen, australischer Film von  Ken Cameron (1987) 
 The Good Wife, Originaltitel von Good Wife, US-amerikanische Fernsehserie (2009–2016)